Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин 2012 или X Чемпионат Европы по футзалу среди мужчин состоялся в мае 2012 года в Белоруссии. Матчи прошли в Бресте в УСК «Виктория».

Участники

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Сравнение команд на 3 местах в группах

Плей-офф

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-8 места

Матч за 5-6 места

Матч за 3-4 места

Финал

Результаты

Лучшие игроки 
 Лучший вратарь:  Дмитрий Куди
 Лучший защитник:  Питер Шнидл
 Лучший нападающий:  Дамир Курамшин
 Лучший бомбардир:  Амазу (11 голов)
 Лучший игрок чемпионата:  Эль Хаджауи

См. также 
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди мужчин
 Чемпионат Европы по футзалу (AMF) среди женщин

Ссылки 
 Чемпионат на сайте БФФ

Чемпионаты Европы по футзалу
футзал
Чемпионаты Европы в Белоруссии
Май 2012 года
Международные соревнования по футболу в Белоруссии
Спортивные соревнования в Бресте
Спорт в Белоруссии в 2012 году